Alpeiner Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 einer der Quellbäche des Valser Baches in den Zillertaler Alpen in Tirol
 der Oberlauf des Oberbergbaches, eines Zuflusses der Ruetz im Oberbergtal in den Stubaier Alpen in Tirol